Cormann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Cormann (1782–1837), Landrat des Kreises Steinfurt (1817–1837)
 Bill Cormann Giessen (1932–2010), US-amerikanischer Physiker
 Claudia Cormann (* 1963), deutsche Journalistin, Politikerin (FDP) und Landtagsabgeordnete
 Mathias Cormann (* 1970), belgisch-australischer Politiker
 Paul Cormann (1868–1952), deutscher Jurist, Präsident des Oberlandesgerichts Stettin
 Sophia Cormann (* 2002), deutsche Handballspielerin
 Theodor Cormann (1830–1906), deutscher Verwaltungsjurist, Präsident des Landgerichts Saarbrücken

Siehe auch:

 Corman (Begriffsklärung)
 Korman (Begriffsklärung)

 Kormann (Begriffsklärung)

 Kornmann (Begriffsklärung)